Jean Schwind (1935-1985), artiste conceptuel belge ;
 Moritz von Schwind (1804-1871), peintre autrichien.